Al Jawf (gouvernement), een gouvernement in Jemen
 Al Jawf (provincie), een provincie in Saoedi-Arabië
 Al Jawf (stad), de hoofdstad van die provincie